Feldschuster ist der Ortsname von

 Feldschuster (Osterzell), Ortsteil der Gemeinde Osterzell, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Feldschuster (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern